Limax valentianus är en snäckart som beskrevs av Férussac 1823. Limax valentianus ingår i släktet Limax och familjen kölsniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kölsniglar
valentianus